Börsenspiel (auch Börsensimulation) steht für:

Brettspiel:
 Das Börsenspiel, aus dem Jahr 2010 von Simon Haas
 Das Börsenspiel, aus dem Jahr 1967 von Murray und Spencer
 Long Short, aus dem Jahr 1982 von L. Hensley 

Virtuelle Onlinebörse:
 Online-Börsenspiele, fiktiver Handelsplatz für Wertpapiere
 Prognosemarkt, virtuelle Börse für Prognosezwecke
 Wettbörse, Handelsplattform für diverse Wetten wie beispielsweise Sportwetten
 Wahlstreet, bekannte Implementierung eines Prognosemarktes

Planspiel:
 Planspiel Börse, seit 1983 von Sparkassen organisiertes Lernspiel für Schüler